Prvenstvo Hrvatske u boćanju 2004. godine.

Sudionici su bili porečka "Istra", zagrebački "Zrinjevac", buzetski "Trio Grading-Kuk", riječki "Benčić-DSK", pulski "Uljanik", metkovski "Metković", podhumski "Podhum", mlinska "Hidroelektrana Dubrovnik", komiška "Komiža" i "Zlatan Otok" iz Svete Nedjelje.

Rezultati

Konačna ljestvica I. lige 

Hrvatski prvak za 2004. godinu je porečka "Istra".

2004